«Zodiac» (, ) — советская и латвийская музыкальная группа, играющая преимущественно инструментальную музыку в жанре синти. «Зодиак» была одной из первых советских групп, исполнявших электронную музыку. Основной тематикой композиций являются космос и научная фантастика (в середине 1980-х годов группа поменяла тематику).

История 
Инструментальная группа «Зодиак» под управлением Яниса Лусенса (родился 7 апреля 1959 года) была организована в конце 1970-х студентами Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола на базе кафедры электронных музыкальных инструментов. Активное участие в становлении «Зодиака» приняли также музыканты самодеятельной джаз-рок-группы «Арка» под руководством Юриса Кулаковса и известный рижский звукорежиссёр, дирижёр и композитор Александр Грива, записавший два первых альбома группы (его дочь Зане была вокалисткой и второй клавишницей в первом составе группы).

Ансамбль начал исполнять необычную для советской эстрады электронно-синтезаторную музыку с «космическими» звуками: на Яниса Лусенса повлияли такие музыканты, как Tangerine Dream, Space, Жан-Мишель Жарр, Майк Олдфилд, Вангелис. Дебютный альбом Disco Alliance был выпущен в 1980 году. Тогда же латышские музыканты написали саундтрек к документальному фильму о космонавтах «Звёздная палитра», в ходе работы посетив Звёздный городок и познакомившись с космонавтами.
Названия композиций на следующем альбоме «Музыка во Вселенной» недвусмысленно отсылают к космической тематике.
В 1982 году ансамбль успешно выступал в Москве в эстрадной программе «Молодость Балтики», проходившей в рамках заключительного концерта фестиваля «Московские звёзды», посвящённого 60-летию образования СССР и XIX съезду ВЛКСМ.

После успешного выступления в Москве Янису Лусенсу предложили гастроли по СССР, но он отказался, так как для этого пришлось бы оставить учёбу в консерватории, в результате чего его могли призвать в армию. В конечном итоге Лусенс ушёл из первого состава группы и после окончания консерватории начал работать в области академической музыки.

Записи «Зодиака» разошлись по СССР большими тиражами. По данным фирмы Мелодия, до 26 августа 1983 года было продано  экземпляров Disco Alliance и  — Музыка во Вселенной.
Композиции группы широко использовались для музыкального оформления фильмов и телепередач.

Третий номерной альбом «Зодиака» был выпущен в 1988 году и назывался «In memoriam» («В память»). Это концептуальный альбом, посвящённый латышской культуре и архитектуре Риги. На нём композитор Лусенс, вернувшийся ненадолго к электронной музыке, продемонстрировал некоторый уклон в сторону арт-рока с активным использованием вокала.

После распада СССР ансамбль прекратил существование, но с середины 2000-х снова начал выступать, исполняя старый материал.

В 2015 году группа выпустила альбом «Pacific Time», содержащий современные обработки композиций с первых двух альбомов группы, а также две новые композиции.

Первый состав 
 Янис Лусенс (синтезатор )
 Андрис Силис (гитара)
 Зане Грива (клавишные, вокал)
 Андрис Рейнис (ударные)
 Айнарс Ашманис (бас-гитара)

Участники последующих составов группы 
 Майя Лусена (вокал)
 Зигфрид Муктупавелс (скрипка, вокал)
 Айварс Гудрайс (гитара)
 Иварс Пилька (бас-гитара)
 Дзинтарс Сагенс (гитара)
 Гунтис Звиргздиньш (синтезатор)

Дискография 
 1980 — Disco Alliance
 1982 — Музыка во Вселенной
 1985 — Музыка из кинофильмов
 1989 — In memoriam
 1991 — Mākoņi (Облака)
 1996 — Dedication
 2006 — Mirušais gadsimts (Умершее столетие)
 2008 — Best
 2014 — Pacific Time

См. также 
 Арго (группа)
 Space (группа)
 Эдуард Артемьев
 Jumprava

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Канал группы «Зодиак» на YouTube
 Профиль группы «Зодиак» на Facebook
 Профиль группы «Зодиак» на soundcloud.com
 zodiak.okis.ru - неофициальный сайт группы «Зодиак» в России
 zodiac80.narod.ru - сайт, посвящённый группе «Зодиак»
 "Zodiac: Кандидатский максимум" Рецензия на альбом «Disco Alliance» на recensent.ru
 Дискография группы ЗОДИАК // 2olega.ru
 Передача про группу «Зодиак»на телеканале «Ностальгия»

Примечания 

Музыкальные коллективы Латвии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп
Рок-группы Латвии
Рок-группы СССР
Электронная музыка